Prosactogaster är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1914. Prosactogaster ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggesteklar
Prosactogaster